La Perla peut désigner :

Domaine commercial 
 La Perla, entreprise italienne de lingerie.
'La Perla', cultivar de rosier obtenu en 1982 par Kordes.

Lieux 

, un district, Pérou.
 , ville dans l'État de Veracruz au Mexique.
 La Perla,  un centre clandestin de détention en Argentine.